Smith County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Smith County, Kansas
 Smith County, Mississippi
 Smith County, Tennessee
 Smith County, Texas